Veckinchusen ist der Familienname folgender Personen: 

 Sivert Veckinchusen (vor 1370–1431), hansischer Kaufmann
 Hildebrand Veckinchusen (um 1370–1426), hansischer Kaufmann